Mutua Madrid Open 2013 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour Masters 1000 z cyklu Mutua Madrid Open rozgrywany w dniach 5–12 maja 2013 roku w Madrycie na kortach ziemnych o puli nagród 3 368 265 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni 

|

|}

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2013 w tenisie ziemnym
2013
2013 w Hiszpanii